Bouravtchikov est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Буравчиков :
 Viatcheslav Bouravtchikov (1987-) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe